Lax steht für:
 LAX (Album), Album des Rappers The Game
 Lax VS, Gemeinde im Bezirk Goms, Kanton Wallis, Schweiz
 Lax, verkürzte Schreibweise für Lacrosse, kanadischer Nationalsport

Lax ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Lax (1910–1997), deutscher Pädagoge und Politiker
 Anneli Cahn Lax (1922–1999), US-amerikanische Mathematikerin

 Benjamin Lax (1915–2015), US-amerikanischer Physiker
 Ellen Lax (1885–nach 1974), deutsche Physikerin
 Gaspar Lax (1487–1560), spanischer Mathematiker, Logiker und Philosoph
 Henrik Lax (* 1946), finnischer Politiker
 John Lax (1911–2001), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Josef Lax (1851–1909), österreichischer Bildhauer
 Josef Lax (Politiker) (1824–1895), österreichischen Politiker
 Konrad Lax (1914–2007), deutscher Verwaltungsjurist
 Melvin Lax (1922–2002), US-amerikanischer Physiker
 Peter Lax (* 1926), ungarischer Mathematiker
 Peter Lax (Politiker) (1830–1893), österreichischen Politiker
 Robert Lax (1915–2000), US-amerikanischer Schriftsteller und Publizist österreichischer Herkunft
 Sigurd Lax (* 1961), österreichischer Mediziner und Hochschullehrer
 Sunny Lax (* 1986), ungarischer DJ und Produzent
 Wilhelm Lax (1874–1955), deutscher Industriemanager

LAX steht als Abkürzung für:
 Laternenfische (FAO-Fischartencode)
 Los Angeles International Airport in Kalifornien, Vereinigte Staaten (IATA-Code)
 Bahnhof Alexisbad nach DS 100

Siehe auch:
 Äquivalenzsatz von Lax in der numerischen Mathematik
 Laxismus, ethische Extremposition
 Lemma von Lax-Milgram in der Funktionalanalysis
 Laax, Gemeinde in der Schweiz
 Lacks, menschliche HeLa-Zellen
 Laks (Begriffsklärung)
 Lachs (Begriffsklärung)
 Lacs

Abkürzung